Christian van Denemarken (1942-2013), de jongste zoon van de Deense prins Knoet Christiaan en zijn vrouw Caroline Mathilde
Christian van Denemarken (2005), het eerste kind van kroonprins Frederik van Denemarken en zijn echtgenote prinses Mary